Los crocodiloideos o cocodriloideos (Crocodyloidea) son una superfamilia de crocodilianos que evolucionaron en el período Cretácico Superior. Cladísticamente es definido como Crocodylus niloticus (el cocodrilo del Nilo) y todos los crocodilianos más cercanamente relacionados con C. niloticus que a Alligator mississippiensis (el aligátor americano) o a Gavialis gangeticus (el gavial).

Filogenia 
Cladograma según Brochu C. A., Njau J., Blumenschine R. J., Densmore L. D. (2010).

Referencias 

Crocodilia